Мейндерт Де Йонг (; 4 марта 1906 — 16 июля 1991) — американский детский писатель нидерландского происхождения.

Биография 
Де Йонг родился в селе , провинция Фрисландия, Нидерланды. В 1914 году его родители эмигрировали в США и поселились в городке Гранд-Рэпидс, штат Мичиган. Де Йонг учился в частных кальвинистских колледжах, впоследствии поступил в Чикагский университет, но его не окончил. Писать начал ещё во время учёбы в колледже.

Во время Великой депрессии М. Де Йонг сменил массу профессий — работал каменщиком, был церковным сторожем, могильщиком, преподавал в небольшом колледже в штате Айова. По предложению детского библиотекаря Де Йонг начал писать книги для детей. В 1938 году появился рассказ «Большой гусь и маленькая белая уточка» (). Во время Второй мировой войны Де Йонг служил в ВВС США, некоторое время его часть была расквартирована в Китае.

После войны Де Йонг возобновил свою литературную деятельность, написав в общей сложности 27 книг, в семи из которых действие происходит в Нидерландах. Шесть книг Де Йонга были проиллюстрированы М.Сендаком. Произведения Де Йонга пользовались большой популярностью в 1950-е годы, но к 1970-м все чаще подвергались критике за сентиментальность, и в 1970-х Де Йонг прекратил свою литературную деятельность.

В течение нескольких лет жил в Мексике, после чего вернулся в США и прожил последние годы жизни в штате Мичиган.

Награды 
 Романы «Шадрах» и «Сэнди, спеши домой» номинировались на медаль Джона Ньюбери в 1954 году;
 В 1955 году рассказ «Колесо над школой» был награждён медалью Джона Ньюбери, в 1957 году — , а в 1963 году номинировался на американскую премию Lewis Carroll Shelf Award.
 В 1956 году роман «Дом шестидесяти отцов» получил , а также был награждён медалью Джона Ньюбери (1957).
 В 1962 году Де Йонг был удостоен Премии имени Х. К. Андерсена за вклад в детскую литературу. Он стал первым американским писателем, удостоенным этой премии.
 В 1969 году рассказ «Путешествие с Мятной улицы» выиграл первую Национальную книжную премию в категории «детская литература».

Библиография

На русском языке

На английском языке 
 The Big Goose and the Little White Duck, 1938
 Smoke above the lane
 The Wheel on the school
 Dirk’s dog Bello
 The House of sixty fathers
 Along came a dog
 The Cat that walked a week
 The last little Cat
 The Tower by the sea
 Far out the long canal
 Shadrach
 A horse came running
 The Easter cat
 The singing hill
 Hurry home, Candy.

Примечания

Ссылки 
 МЕЙНДЕРТ ДЕЙОНГ на сайте Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

Детские писатели США
Детские писатели по алфавиту
Лауреаты премии имени Х. К. Андерсена
Награждённые медалью Джона Ньюбери
Выпускники Университета Кальвина